Madonna degli Angeli ima više značenja:
 Madonna degli Angeli, Frosinone
 Madonna degli Angeli, Pescara
 Madonna degli Angeli, Rieti